Ручай — струмок, потічок

Топонім

Ручай — село в Шарковщинському районі Вітебської області.
 Ручай — урочище в Борисовському районі Мінської області.

Ру́чай — польська назва села Паупіс у Шальчинінкському районі Вільнюського повіту

Ру́чай — район Кракова
 Ру́чай — лісовий кордон у гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ру́чай — річка, впадає в Нідзьке озеро
 Ру́чай — річка, притока Звежинцю

Ручай — літописний струмок у давньому Києві.
 Ручай — річка в Гощанському районі Рівненської області, права притока Безіменної

Див. також 
 Ручей
 Ручайки
 Ручайовка
 Ручаївка